Александр Ваганов:
 Ваганов, Александр Васильевич (1914—1974) — командир роты 68-го гвардейского танкового полка, гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Ваганов, Александр Владленович (1954—2016) — советский и российский офицер-подводник, Герой России.
 Ваганов, Александр Дмитриевич (1924—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ваганов, Александр Иванович (1919—1986) — разведчик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ваганов, Александр Иванович (род. 1967) — советский и российский хоккеист с мячом..